Le tournoi de tennis de Linz est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2011, classée en catégorie "International", se dispute du 10 au .

Petra Kvitová remporte le simple dames. En finale, elle bat Dominika Cibulková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Marina Eraković et Elena Vesnina.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Linz
 Saison 2011 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2011
Linz
Sport en Autriche en 2011
Tennis en octobre 2011